Kenzō – 23. cesarz Japonii w latach 485-487
 Kenzō – imię japońskie
 Kenzō Tange – japoński architekt
 Kenzo – dom mody